Денієл Кербер (;  8 листопада 1974, Дармштадт, Гессен, ФРН) — колишній німецький хокеїст, нападник.

Життєпис 
Свою кар'єру хокеїста розпочав у молодіжній команді «Маннхаймер ЕРК», дебютував у основному складі в сезоні 1991/92. У складі «орлів» (клуб змінив назву у 1994 році) став чемпіоном Німеччини в сезоні 1996/97.

У сезоні 1997/98 уклав дворічний контракт з ХК «Обергаузен». Сезон 1999/2000 провів у ХК «Нордгорн».

У сезоні 2000/01 уклав дворічний контракт з «Москітос Ессен».

З сезону 2002/03 Денієл виступав за клуби другої Бундесліги: Грізлі Адамс Вольфсбург, «Регенсбург» та «Дрезден». У ХК «Дрездені» і завершив кар'єру у 2006 році. 

У сезоні 2010/11 відіграв 9 матчів за «Франкфурт Ліонс», набрав 11 очок (6+5).

Досягнення 
1997 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb  
Профіль на eurohockey  

Німецькі хокеїсти
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Москітос Ессен»
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»